Volo ist die Abkürzung für:
 Volontariat
 Volontär

Siehe auch:
 Il Volo
 Volos

VOLO